Pione ima više značenja:
 Pione, Cuneo
 Pione, Parma